Штраф — це грошове стягнення:

 Штраф — вид адміністративного стягнення.
 Штраф — вид кримінального покарання.

Див. також 
 Метод штрафів

Посилання 
 Штраф //

Література 
Штраф // 
Правознавство